Il FIDE Grand Prix 2019 è stato un circuito di tornei di scacchi valido per le qualificazioni al ciclo mondiale 2018-2020, organizzato dalla World Chess (ex Agon) per conto della FIDE. I primi due classificati del tour avrebbero avuto diritto a partecipare al Torneo dei candidati 2020, mentre i giocatori con il miglior piazzamento nel tour non qualificati ai Candidati, sarebbero stati eleggibili per una wildcard.

Aleksandr Griščuk ha vinto questa edizione del Grand Prix. Il Grande Maestro russo e il suo connazionale Jan Nepomnjaščij, classificatosi secondo, si sono qualificati al Torneo dei candidati, che era in programma dal 16 marzo al 4 aprile del 2020.

Formato 
Il circuito consisteva di quattro tornei e 21 partecipanti. Ad ogni torneo potevano partecipare solo 16 partecipanti, perciò ogni iscritto poteva disputare soltanto 3 tornei su 4. La formula era quella dell'eliminazione diretta con due partite per ogni match, il tempo di gioco era 90 minuti, 30 minuti di abbuono dopo mossa 40, 30 secondi di incremento per mossa da mossa 1.

In caso di pareggio del match si sarebbe proceduti a degli incontri di spareggio, sempre al meglio delle due partite, ma in caso di ulteriore parità gli spareggi sarebbero stati giocati progressivamente a tempo più veloce, ovvero:
 due gare rapid di 25 minuti, 10 secondi di incremento per mossa da mossa 1
 due gare rapid di 10 minuti, 10 secondi di incremento per mossa da mossa 1
 due gare blitz di 5 minuti, 3 secondi di incremento per mossa da mossa 1
 spareggio finale nella formula della Partita Armageddon: 5 minuti, 2 secondi di incremento per mossa da mossa 61 al Bianco, 4 minuti, 2 secondi di incremento per mossa da mossa 61 per il Nero. Il Nero avrebbe vinto anche con la patta.

Sistema di punteggio  
I punti Grand Prix venivano assegnati nel modo seguente:

I due giocatori con più punti alla fine delle quattro tappe si sarebbero qualificati al Torneo dei candidati 2020.

Spareggio tecnico 
In caso di arrivo a pari punti nella classifica finale del Grand Prix si sarebbero seguiti i seguenti criteri di spareggio tecnico:
 Tornei vinti;
 Seconde posizioni ai tornei;
 Vittorie a tempo lungo;
 Scontri diretti;
 Sorteggio.

Le tappe 
I tornei si sono svolti nei seguenti luoghi e date:
 Mosca, Russia, 17-29 maggio 2019;
 Jūrmala/Riga, Lettonia, 12-24 luglio 2019;
 Amburgo, Germania, 5-17 novembre 2019;
 Gerusalemme, Israele, 11-23 dicembre 2019.

Montepremi 
Il montepremi complessivo era di circa  euro,  per ogni torneo,  per la classifica finale

Per ogni torneo il montepremi era:  euro per il vincitore,  per il finalista,  per i semifinalisti,  per coloro che sono arrivati ai quarti di finale, 5000 per coloro che sono stati eliminati al primo turno.

Per la classifica final il montepremi era di  euro per il primo classificato,  per il secondo, e così via scendendo di 5000 per ogni posizione.

Partecipanti 
Venti giocatori hanno partecipato al Grand Prix. Venti si sono qualificati attraverso la media elo dei 12 mesi che compresi tra febbraio 2018 e gennaio 2019, un giocatore è stato nominato invece dagli organizzatori. Per i primi tre tornei la wildcard è stata assegnata a Daniil Dubov, che ha anche partecipato alla classifica del Grand Prix.

La lista dei qualificati per media elo è stata pubblicata il 25 gennaio 2019. Cinque giocatori qualificati per media elo hanno rifiutato l'invito: Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Ding Liren, Vladimir Kramnik and Viswanathan Anand. Carlsen e Caruana non avevano bisogno di partecipare al circuito in quanto già qualificati al Torneo dei candidati 2020; Kramnik aveva annunciato il suo ritiro dagli scacchi agonistici poco tempo prima.

La lista definitiva dei 21 partecipanti e il programma delle tappe del circuito sono stati pubblicati il 19 febbraio 2019.

Il 25 ottobre 2019 un ulteriore giocatore, Boris Gelfand, venne invitato per la tappa di Gerusalemme in accordo con la Federazione scacchistica israeliana. La sua prestazione non venne conteggiata nella classifica generale del Grand Prix.

Teymur Rəcəbov e Lewon Aronyan rinunciarono all'ultima tappa del Grand Prix  per ragioni di salute. Al loro posto vennero invitati Wang Hao e Dmitrij Andrejkin.

Risultati

Mosca 2019
La prima tappa del Grand Prix si tenne a Mosca, in Russia, dal 17 maggio al 29 del 2019. Ad ogni partita era dedicata una giornata, mentre una terza giornata supplementare era dedicata ad eventuali spareggi. Dopo l'ultima partita vi era una giornata di riposo.

Quattro teste di serie furono stabilite in base alla classifica mondiale FIDE di maggio 2019. I quattro testa di serie (Giri, Məmmədyarov, Nepomnjaščij, e Griščuk) furono messi in posizioni differenti nel tabellone, mentre le sfide vennero stabilite da un sorteggio avvenuto nella cerimonia di apertura il 16 maggio 2019.

Riga  2019
La seconda tappa del circuito si tenne a Riga, in Lettonia, dal 12 al 24 luglio del 2019.

* Yu Yangyi ha vinto il match contro Aronyan agli spareggi, pattando con il nero nella Partita Armageddon.

Amburgo 2019
La terza tappa del circuito si è disputata ad Amburgo, in Germania, dal 5 al 17 novembre del 2019. Ad ogni partita era dedicata una giornata, mentre una terza giornata supplementare era dedicata ad eventuali spareggi.

Gerusalemme 2019
La quarta tappa del circuito si è disputata a Gerusalemme, in Israele, dall'11 al 23 dicembre del 2019.

* Karjakin ha vinto il match contro Harikrishna agli spareggi, pattando con il Nero nella Partita Armageddon.

Classifica finale

Note

Voci correlate 
FIDE Grand Prix
FIDE
Scacchi
Campionato del mondo di scacchi

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale, della World Chess.

 
Scacchi nel 2019